972 Cohnia – asteroide della fascia principale
Cohnia – genere di ortotteri della famiglia Tettigoniidae